ТКК — многозначная аббревиатура:
 ТКК — телекоммуникационная компания
 ТКК – технологическая карта контроля 
 ТКК — термоконтактное коксование
 ТКК — термокератокоагуляция
 ТКК — территориальная конкурсная комиссия
 ТКК — технический координационный комитет
 ТКК — товарно-кассовая книга
 ТКК — товарно-кредитная корпорация
 ТКК — торгово-кредитная компания
 ТКК — транспортно-коммуникационный комплекс
 ТКК — транспортный космический корабль
 ТКК — трикарбоновые кислоты
 ТКК — трубно-кабельный коллектор
 ТКК — тотальный контроль качества
 ТКК — Викинг (хоккейный клуб)
 ТКК — тру крайм коммьюнити (true crime community)

См. также 
 АТКК — аварийный транспортируемый кабельный комплект
 ВТКК — военно-технический кадетский корпус
 МТКК — многоразовый транспортный космический корабль
  — аббревиатура латиницей